Het uur van de wolf (film), film van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman
 Het uur van de wolf (televisieprogramma), programma van de Nederlandse televisiezender NTR
 Het Uur van de Wolf (radioprogramma), programma van de Nederlandse artieste Lana Wolf